Deuxième division peut faire référence à :

Militaire 
 Deuxième Division blindée
 Deuxième division maltaise
 Deuxième division du Nicaragua

Football 
 Championnat de France de football de Ligue 2, dénommé Division 2 jusqu'en 2002 et parfois encore désigné comme deuxième division.
 Ligue 2 algérienne

Voir aussi 
 D2